Stilipedidae är en familj av kräftdjur som beskrevs av Edward Morell Holmes 1908. Stilipedidae ingår i ordningen märlkräftor, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Stilipedidae 8 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Stilipedidae